

Професії 
 Розробник програмного забезпечення, програміст ().
 Людина, що займається девелопментом нерухомості.

Інше 
  означає також «», що використовується для фотографії.